Алис Изас (; ) — французская актриса кино и телевидения.

Биография и карьера 
Алис Изас родилась 26 июля 1991 года во французском городе Бордо. В кино Алис попала случайно: на улице в Биаррице, где она проводила отпуск, девушку заметил режиссёр Джонатан Боргел и предложил ей сняться в его короткометражке «Жанна».

В 2015 году за роль в фильме «Секс по предоплате» Алис Изас была номинирована на премию «Люмьер» как самая многообещающая актриса.

В 2015 году на экраны вышла комедия режиссёра Жана-Франсуа Рише «Этот неловкий момент», в которой Алис Изас сыграла одну из главных ролей. В ленте также снялись такие звезды кинематографа, как Венсан Кассель и Франсуа Клюзе.

Фильмография

Признание

Примечания

Ссылки